Friedrich Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg (* 2. Februar 1651 in Hasselhecke bei Ober-Mörlen; † 7. Oktober 1724 auf Schloss Wiesenburg) war kaiserlicher Feldmarschall.

Leben 
Friedrich war der zweite Herzog des von seinem Vater Philipp Ludwig (1620–1689) gestifteten Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg der oldenburgischen Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg. Seine Mutter war Anna Margarete von Hessen-Homburg (1629–1686).

Er erwarb am 2. November 1675 vom Vater das renovierte Schloss Wiesenburg mit den zugehörigen Ländereien für 100.000 Taler, das er am 25. Juni 1723 an seinen einzigen Sohn für 110.000 Taler weiterverkaufte.

In kaiserlichen Kriegsdiensten übernahm er 1672 in Ungarn ein Kürassierregiment. Er avancierte er am 5. Februar 1676 zum Generalfeldwachtmeister. Am 29. Mai 1676 wurde ihm in Kopenhagen der Elefanten-Orden verliehen. Er war seit dem 19. August 1687 charakterisierter und seit dem 9. März 1689 wirklicher General der Kavallerie. Am 7. Juni 1689 stieg er zum Feldmarschall auf.

Bereits am 14. Juli 1672 hatte er sich auf Schloss Brieg mit der letzten Piastin Charlotte Herzogin von Liegnitz-Brieg-Wohlau (1652–1707) heimlich vermählt. Die Heirat fand nach katholischem Ritus statt, wurde am 10. Mai 1673 legalisiert, am 15. Juli 1673 vom Kaiser Leopold anerkannt und 1680 geschieden. Einziger Sohn dieser Ehe blieb Leopold (1674–1744), mit dessen Töchtern das Haus Wiesenburg seinen Ausgang fand. Das namensstiftende Schloss Wiesenburg war bereits zuvor am 24. Januar 1725 für 126.400 Taler an Friedrich August I. von Sachsen rückveräußert worden.

Vorfahren

Weblinks

Einzelnachweise 

Kaiserlicher General (HRR)
Feldmarschall (HRR)
Herzog (Schleswig-Holstein)
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg)
Träger des Elefanten-Ordens
Geboren 1651
Gestorben 1724
Mann